Хуана од Аустрије или Хуана Хабзбуршка рођена је у Мадриду 24. јуна 1535. а умрла је у Ескоријалу, 7. септембра 1573. Била је надвојвоткиња од Аустрије и шпанска принцеза.

Важност Хуане од Аустрије долази од њеног порекла, јер је била унука, кћерка, мајка и сестра царева и краљева. Била је унука Филипа Лепог и Хуане Луде са очеве стране и Мануела I од Португалије и Марије од Арагона и Кастиље са мајчине стране; кћерка Карла V и Изабеле од Португалије, сестра Филипа II, и мајка португалског краља Себастијана I.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1535.
Умрли 1573.
Династија Хабзбург
Мадриђани